Auslandsschutz steht für:

 Auslandsschutz (Völkerrecht), den Schutz der eigenen Staatsbürger im Ausland (einschließlich diplomatischem Schutz)
 Auslandsschutz (Versicherungswesen), die Wirksamkeit eines Versicherungsschutzes bei Auslandsaufenthelt